

Patronyme 

  ;
 Giovanni Battista Adriani (1511 ou 1513-1579), historien italien ;
 Isabelle Adriani (née en 1972), actrice, écrivain et journaliste italienne ;
 Louis Adriani (1862-1942), homme politique français ;
 Marcello Adriani (1562-1604), humaniste et helléniste italien.

Prénom

Toponyme 

 , une municipalité et une paroisse civile au Venezuela.